Major Indoor Soccer League (1978) – lega professionistica nordamericana di indoor soccer attiva dal 1978 al 1992
Major Indoor Soccer League (2001) – lega professionistica nordamericana di indoor soccer attiva dal 2001 al 2008